Otto Fröhmcke ist der Name folgender Personen:

* Otto Fröhmcke (Politiker) (1867–1941), deutscher Politiker
 Otto Fröhmcke (Schriftsteller) (1899–1947), deutscher Schriftsteller und Lyriker